Cruchten (luks. Kruuchten) – wieś w centralnym Luksemburgu, w gminie Nommern. Wieś zamieszkują 404 osoby.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg